Gennadij Prigoda – ex nuotatore sovietico
 Kirill Prigoda – nuotatore russo
 Sergej Prigoda – calciatore e allenatore di calcio sovietico